La Copa de Alemania 1973-74 fue la 31.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 32 equipos, torneo en el que regresaron a jugar las roda eliminatorias a un partido y con partido de desempate, dejando de lado el formato de eliminación a ida y vuelta de las pasadas dos ediciones.

El Eintracht Frankfurt venció al Hamburger SV en la final jugada en el Rheinstadion para ser campeón de copa nacional por primera vez.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Cuartos de Final

Replay

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1973–74 results at Fussballdaten.de 
 1973–74 results at Weltfussball.de 

	

1974
Fútbol en 1973
Fútbol en 1974
Alemania en 1973
Alemania en 1974
Eintracht Fráncfort